est la formule brute de plusieurs isomères.

 acétylcystéine, numéro CAS 
 tiopronine, numéro CAS